Le terme exercice peut correspondre à :
 un exercice comptable ;
 un exercice militaire  ;
 un exercice physique ;
 un exercice scolaire ;
 un exercice spirituel ;
 Exercice de style ;
 Exercices spirituels, un ouvrage de méditation et de prière écrit par Ignace de Loyola ;
 Exercices de style, un ouvrage de Raymond Queneau.